El Torneig d'Acapulco 2019, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 26a edició del torneig es va disputar entre el 25 de febrer i el 2 de març de 2019 al Princess Mundo Imperial d'Acapulco, Mèxic.

La tennista xinesa Wang Yafan va guanyar el primer títol individual del seu palmarès en la primer final que disputava. L'alemany Alexander Zverev optava al doblet però només va poder aconseguir el títol en dobles junt al seu germà Mischa.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019